Motociklistična Velika nagrada Velike Britanije 2003 je bila osma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2003. Potekala je 13. julija 2003.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2003
2003